Csehország
 Mikulovice, település a Jeseníki járásban
 Mikulovice, település a Pardubicei járásban
 Mikulovice, település a Třebíči járásban
 Mikulovice, település a Znojmói járásban